

Biografia 
Margherita era ancora bambina quando, nel 1160, venne sposata a Enrico il Giovane figlio di Enrico II d'Inghilterra e di Eleonora d'Aquitania. Sua suocera in prime nozze aveva sposato suo padre, con il marito avrebbe quindi diviso le sorellastre più vecchie. Dieci anni dopo il marito divenne co-reggente insieme al padre, ma tuttavia Margherita fu incoronata solo il 27 agosto 1172 nella cattedrale di Winchester. Il suo matrimonio non fu allietato dalla nascita dei figli, solo uno ne venne concepito, un maschio nato prematuro e morto dopo soli tre giorni di vita nel 1177. La sua sterilità portò all'annullamento del matrimonio nel 1182. Tuttavia Enrico non poté trovare una nuova moglie poiché morí in battaglia l'anno successivo.
Margherita si sposò ancora nel 1186 con Bela III d'Ungheria, ma anche questa volta il matrimonio fu sterile, e nel 1196 tornò ad essere vedova.
L'anno seguente intraprese un viaggio in Terra Santa, morendo a San Giovanni d'Acri e venendo sepolta nella cattedrale di Tiro, nell'attuale Libano.

Ascendenza

Note

Altri progetti 

Margherita di Francia (1158-1197)